Gerede steht für:

 ein anderer Ausdruck für Geschwätz, Geschwafel etc.
 Gerede (Bolu), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Bolu, Türkei
 Gerede (Verein), ein Verein in Dresden

Gerede ist der türkische Familienname folgender Personen:

 Bennu Gerede (* 1973), türkisches Mannequin und Filmschauspielerin
 Canan Gerede (* 1948), türkische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Hüsrev Gerede (1884–1962), türkischer Militär, Politiker und Diplomat, Wegbegleiter Mustafa Kemal Atatürks